Bucaramanga hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Bucaramanga, ciudad capital del departamento de Santander, Colombia.
 Meseta de Bucaramanga, meseta sobre la cual corre el río y crece la ciudad.
 Área metropolitana de Bucaramanga
 Departamento de Bucaramanga, antigua entidad territorial de Colombia.

Deporte
 Atlético Bucaramanga, equipo de fútbol perteneciente a la Primera A del fútbol en Colombia.
 Bucaramanga FSC, antiguo equipo de la Copa Profesional de Microfutbol colombiano.